Алекса́ндр Печёнкин:
 Печёнкин, Александр Александрович (род. 1941) — советский и российский философ, профессор МГУ.
 Печёнкин, Александр Алексеевич (род. 1954) — российский военный историк, доктор исторических наук.
 Печёнкин, Александр Сергеевич (род. 1991) — российский биатлонист.